Enigma est un projet musical allemand de  créé en 1990 par le compositeur d'origine roumaine Michael Cretu.

Histoire 
Au départ, un projet musical, créé par Michael Cretu en 1990 et auquel participe activement Frank Peterson, son collaborateur-assistant et, depuis le début, sa femme Sandra Cretu, chanteuse célèbre notamment durant les . Franck Peterson était compositeur et producteur mais n'a participé qu'au premier . Michael est lui aussi compositeur et producteur tandis que Sandra prête sa voix sur plusieurs titres.

Enigma s'est fait connaître par son premier album (MCMXC a.D.) où les chants grégoriens étaient omniprésents. Ce disque a connu un immense succès international, notamment grâce au premier  extrait, , classé  dans plusieurs pays et dans le  aux États-Unis. Ce  présente des chants grégoriens se juxtaposant à un   et à des paroles sensuelles dites en français par sa femme de l'époque, Sandra Cretu (celle-ci n'apparaît d'ailleurs pas dans le clip accompagnant ce , remplacée par Cathy Tastet, une jeune mannequin de  à l'époque).

Par la suite, ont été utilisés des instruments et des chants originaires de l'Orient (sur  et son successeur, Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!) ainsi que des sons électroniques plus modernes (sur  et Voyageur). Pour autant, une grande partie de la musique appelée  s'inspire du premier album MCMXC a.D. et de son  phare . Un autre titre phare du groupe est , sorti fin 1993, au succès international, et qui prend un sampling d'une chanson traditionnelle d'un peuple aborigène de Taïwan, et dont le clip vidéo est mémorable pour son idée du suivi de la vie d'une personne à l'envers, de sa mort à sa naissance.

La musique d'Enigma s'attaque à différents sujets comme la sexualité (très présente, surtout dans MCMXC a.D.), l'amour, la foi en Dieu () et l'innocence. Michael Cretu décrit sa musique comme sensuelle, pas sexuelle. Avec Enigma, il a ensuite produit plusieurs albums et  à succès.

Après l'album Voyageur en 2003, Cretu se retrouve seul membre d'Enigma et continue l'aventure en publiant , puis  en 2008.

Le , pour célébrer les  d'Enigma, les fans ont été invités par Michael Cretu à participer à un  anniversaire par le biais d'un concours internet intitulé «  ». Après trois semaines de vote, c'est finalement la chanteuse Fox Lima de Lettonie et son « Fei Mea » qui fut élue comme voix principale. Michael Cretu a aussi invité les trois gagnants suivants : Mark Joshua du Brésil, J. Spring d'Espagne et  de Lituanie à accompagner sa voix. Les fans ont aussi pu participer à l'élaboration du  en votant pour un style musical, un instrument principal et sa pochette. La version finale du  s'intitule  et est disponible à télécharger pratiquement gratuitement depuis le , la publication d'un tweet ou d'un lien sur son mur Facebook donnant droit au téléchargement du morceau.

Le  paraît le huitième album du groupe, . Deux  en sont tirés :  () avec Anggun et  avec le groupe .  est un chant sacré de l'. , est dédiée aux migrants morts en Méditerranée.

Personnel

Michael Cretu - Chants, paroles, programmation, instrumentation, synthétiseurs, production, arrangements (depuis 1990)

Anciens membres 
 David Fairstein - paroles (1990-2000)
 Frank Peterson - , paroles, production (1990-1991)
 Louisa Stanley - voix (1990-1996)
 Sandra Cretu - voix, chants (1990-2003)
 Peter Cornelius - guitares (1993-1996)
 Jens Gad - guitares (1993, 1999-2003), arrangements, paroles (1999-2003)
 Andreas Harde (Angel/Angel X) - chants (1993)
 Todd Peleg - chœurs (1993-1994)
 Elizabeth Houghton - voix (1999-2000)
  - chants (1999-2003)
 Andru Donalds - chants (1999-2003)

Artistes invités 
 Louisa Stanley - voix (2006)
 Andru Donalds - chants, paroles (2005, 2008)
 Margarita Roig - chants, paroles (2008)
 Nanuk - voix (2008, 2016)
 Sébastian C. - chants (2008)
 Nikita C. - chants (2008)
 Alise Ketnere (Fox Lima) - chants, paroles (2010)
 Jérôme Pringault (J. Spring) - chants, paroles (2010)
 Rasa Veretenceviene () - chants, paroles (2010)
 Mark Josher - chants, paroles (2010, 2016)
  - chants (2016)
 Anggun - voix (2016)

Discographie

Albums 

L'édition limitée, sortie en 1991, s'est vu ajouter les titres suivants :
  ()
  ()
  ()
  ()

Le premier album de Enigma contient des extraits de  et de Paschale Mysterium par la  de Munich. Le titre  est une évocation directe du Marquis de Sade connu pour ses actes de cruauté érotique. Le titre  contient également un extrait de l'opéra Werther, l'air des lettres, interprété par Maria Callas.  fait référence au livre de la révélation, plus connu dans la bible comme l'apocalypse de Saint Jean et ses paroles recensent les  au moment de la fin des temps. Des extraits très brefs de l'album « 666 » des  sorti en 1972 sont audibles dans de nombreux morceaux.

L'édition limitée, sortie en 1994, s'est vu ajouter les titres suivants :
 
 
 

Le second album de Enigma contient des extraits de  et de  de Anne Dudley et Jaz Coleman ainsi que le titre  de . Les chants traditionnels sont les Polyphonies vocales des aborigènes de Taiwan ainsi que des extraits de musique vocale et instrumentale de Mongolie. Le titre  est une version retravaillée du morceau  utilisé dans le film  en 1993.

Le troisième album de Enigma contient des extraits de  de Pierre Kaelin, des musiques des rites solaires de Lettonie par Rasa ensemble riga et de . Le titre  spécifie clairement que le premier album est le père avec ses chants religieux, le second la mère avec ses chants traditionnels et le troisième l'enfant avec une combinaison de chants religieux et traditionnels. Le titre de l'album le roi est mort, vive le roi, fait référence à une phrase traditionnelle proclamée lors de l'avènement d'un nouveau souverain. Elle signifie qu'un changement se produit mais que les choses continuent sans réel changement, texte également clair dans les paroles de la chanson éponyme. Le troisième extrait de cet album devait être  mais sa sortie a été annulée.

Le quatrième album de Enigma est le premier virage du groupe. Il est assez différent des trois précédents albums. Il marque le départ de Louisa Stanley, la première voix de Enigma et l'arrivée d'Elisabeth Houghton pour voix de narration, qui ne participera d'ailleurs qu'à cet album (Louisa Stanley fera son retour dans l'album ). Il s'agit du premier album contenant également la voix de Andru Donalds, chanteur pop connu principalement en Allemagne et de , membre du groupe anglais Olive.  contient des extraits du  de l'opéra Carmina Burana de Carl Orff. Le titre  fait référence aux massacres perpétrés par les croisés au nom de Dieu. Le morceau  fait référence à l'ancêtre de la chambre noire.

Pour ce cinquième album studio, Enigma marque un nouveau virage. Cet album s'avère radicalement différent, déjà par l'absence de chants traditionnels ou religieux, mais également par le remplacement de ces derniers par des déformations de sons ou de voix (Voyageur, Boum Boum, ). Le morceau  est la première introduction d'Enigma qui ne contienne pas de voix et qui est donc 100 % instrumental. Le titre  est une référence à une carte de tarot divinatoire, le valet de coupe, symbole de stabilité et sécurité affective, d'amour et de dévotion. Cet album est le dernier auquel participe Sandra.

Le  de Enigma est celui qui est le plus électronique et le plus minimaliste. Il ne contient que très peu de morceaux chantés et très peu de participation autre que celle de M.Cretu, à l'exception de la voix de Louisa Stanley sur  et . Il faut cependant noter que le morceau , originellement dans  est incorporé à cet album dans une version inédite ne comprenant que peu de texte chanté par Andru Donalds. Les paroles du chant latin de cet album , reprises dans plusieurs morceaux ( et ) sont également un extrait de Carmina Burana de Carl Orff.  fait référence à la phrase célèbre de Galilée à la suite de sa théorie (vérifiée depuis) sur l'héliocentrisme (que la Terre tourne autour du Soleil).  est une déformation du titre d'un livre de Jules Verne Vingt mille lieues sous les mers.

L'édition double CD comprend également les titres suivants :
  ()
  
  ()
  ()
  ()

L'édition en pré-commande de itunes comprend également un morceau nommé  et l'édition japonaise comprend un titre supplémentaire nommé .

Le  de Enigma marque un retour à l'essence même du groupe. Cet album inclus à nouveau de nombreuses participations, Andru Donalds, Ruth-Ann Boyle (dans l'édition double CD), Margarita Roig… Il comprend à nouveau une introduction chantée. Un léger rictus de chant religieux peut être entendu dans le titre .  est une référence à la fée Morgane utilisée comme symbolisant un mirage. Déjà vu, comprend de nombreux extraits permettant un  vers les albums précédents de Enigma, d'où le titre du morceau.  est un immense collage de différents sons et , dont certains ont également été entendus dans de précédents albums du groupe.

Compilations 

Cette première compilation ne contient que  inédits, the  et . Seules les transitions entre les  de l'album sont inédites à l'exception de la transition entre  et  qui reste la même que dans le second album. Le morceau  n'est ni la version album, ni la version  mais un remix qui était vendu avec le  éponyme .

Cet album ne contient que des remix, y compris le  de  déjà inclus dans .

Cet album est inclus dans un coffret contenant les  albums de Enigma et les DVD  et MCMXC a.D. Seul le titre  est un inédit d'Enigma, les autres morceaux étant des remix inédits réalisés par Rollo et Mark Bates.

Le CD1 est une compilation de certains  de Enigma extraits des  à l'exception de ceux de l'album . Le CD2 ne contient que des remix de certains  à l'exception du septième album qui n'a jamais eu de morceau remixé de manière officielle. Le CD3 ne contient que des morceaux inédits qui n'ont jamais été incorporés dans les . À noter, que le titre  a été vendu en même temps que le  digital  sous le titre . Le morceau  comprend également le même texte que le titre Je t'aime .

Note 
Les trois premiers albums d'Enigma sont sortis dans un coffret nommé .



Extraits de MCMXC a.D. 
  (1990)
  (1991)
  (1991)
  (1991)
Le titre   est intégralement différent de la version figurant sur l'album originel. Il comprend le chant orthodoxe que l'on entend sur l'album dans le titre Hallelujah. Un son de flûte traditionnel de Enigma a été ajouté dans le  . L'introduction de  inclut le passage de début de la  de Bach ainsi que des paroles dites par Sandra qui sont absentes de l'album.

Extrait de la bande originale de  
  (1993)
Ce  n'a été édité qu'en Australie.

Extraits de  
  (1993)
  (1994)
  (1994)
  (1994)

Extraits de Le roi est mort, vive le roi ! 
  (1996)
  (1997)
L'édition  du   contient également un inédit appelé . La rythmique du morceau  a été forcée pour le .

Extraits de  
  (1999)
  (2000)
Le morceau  a été fortement raccourci pour le  et s'est vu amputé des  du texte et des déformations vocales. À noter que le  comprend également un remix du DJ allemand ATB.

Extrait de  
  (2001)

Extraits de Voyageur 
 Voyageur (2003)
  (2003)
  (2004)
Le  de  est édité sous format remixé  avec la version album en .

Extrait de  
  (2005)
Ce titre a été réalisé comme chanson de soutien à un boxeur allemand, Felix Sturm. Il participe d'ailleurs à la vidéo.

Extrait de  
  (2006)
Sorti uniquement en téléchargement.

Extrait de   
  (2007)
Sorti uniquement en téléchargement.

Extraits de  
 / (2008)
  (2009)
 a servi de générique à une émission de la télévision allemande sur les Jeux olympiques de 2008.  est sorti uniquement en téléchargement.

Titre non commercial créé sur internet 
  (2010)
Sorti uniquement en téléchargement gratuit.

Extrait de  
  (2016)
  (2016)
Sorti uniquement en téléchargement.

Vidéographie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chant grégorien

Liens externes 
  Site officiel
  Site interactif officiel
  Site de fan

 
Groupe musical formé en 1990
Groupe allemand de musique électronique
Groupe de musique new age